Whisky Galore! steht für:

 Whisky Galore!, Originaltitel von Das Whiskyschiff, Roman von Compton Mackenzie (1947)
 Whisky Galore!, Originaltitel von Freut euch des Lebens, britischer Film von Alexander Mackendrick (1949)
 Whisky Galore! (2016), britischer Film von Gillies MacKinnon